Mazedonier (auch Mazedonen) steht für:
 Mazedonier (slawische Ethnie), ein südslawisches Volk 
 die Bevölkerung Nordmazedoniens
 die bulgarische Bevölkerung in Mazedonien und der griechischen Region Makedonien, siehe Makedonische Bulgaren

Makedonen (pl., Makedone (m. sg.), Makedonin (f. sg.); auch Makedonier) steht für:
 die Bewohner der Landschaft Makedonien; (auch Makedonier)
 die Bevölkerung der griechischen Provinz Makedonien, siehe Griechische Makedonier
 die Angehörigen der byzantinischen Dynastie der Makedonen, siehe Makedonische Dynastie
 antike Makedonen, ein antiker Volksstamm

Siehe auch:
 Mazedonien
 Mazedonisch